Free puede referirse a:

Televisión
 Free!, una serie de anime dirigida por Hiroko Utsumi y producida por Kyoto Animation junto con Animation Do, basada en la novela High Speed! (ハイ☆スピード!, Hai Supīdo!) de Kouji Ouji.

Música 
 Free, banda británica;
 Free, álbum de 1969 de la banda Free;
 Free, álbum de 2004 del grupo musical de voces blancas Libera;
 Free, álbum de 2006 de la banda OSI;
 Free, álbum de 2008 de la cantante Kate Ryan
 Free'', álbum grabado en vivo durante la Conferencia de Planetshakers;
 «Free», canción de Sarah Brightman;
 «Free», un lado B del grupo inglés Depeche Mode;
 «Free» canción de Natalia Kills;
 «Free» canción de Ultra Naté.

Miscelánea 
 Free, bebida cola de Chile entre 1986 y 1994.